Dieser Artikel umfasst eine Auflistung aller Tennō von Japan vom ersten, legendären Tennō Jimmu (660–585 v. Chr.) bis heute. Die Funktion des Tennō, eines Herrschertitels, der im Deutschen oft mit „Kaiser“ übersetzt wird, war über lange Zeiten rein zeremonieller Natur. Mit Beginn der Nara-Zeit 709/710 bis zum Jahr 1867 hatten häufig die Shōgune faktisch die Macht in Händen.

Liste

Stammtafel

Anmerkungen 
Strenggenommen sind die „himmlischen Majestäten“ erst ab Kaiserin Jitō als solche, d. h. Tennō () zu bezeichnen, vorher sollte von den „Herrschern von Wa“ gesprochen werden. Auch dieser Landesname wurde erst Ende des sechsten Jahrhunderts in Nippon geändert.

Die Kaiser des Nordhofs waren teilweise mächtiger und zu Lebzeiten anerkannter als ihre Zeitgenossen des Südhofs, befanden sich aber nicht im Besitz der Throninsignien Japans, weshalb sie heute als nicht legitime Tennō gelten.

Die letzten fünf Tennō werden in Japan offiziell nach der Bezeichnung ihrer Regierungszeit bezeichnet. Die Regierungszeit des derzeitigen Tennō, Naruhito, ist die Reiwa-Ära. In Japan wird der amtierende Tennō selbst aber meist weder mit seinem Vornamen, noch mit seinem Ära-Namen bezeichnet, sondern als Tennō Heika (, dt. „Kaiserliche Majestät“) tituliert.

Rekorde

Längste Regierungszeiten 
Beginnend ab dem 26. Kaiser Keitai.
 Shōwa (124.): 22.660 Tage (62 Jahre)
 Meiji (122.): 16.604 Tage (45 Jahre und 6 Monate)
 Kōkaku (119.): 13.641 Tage (37 Jahre und 4 Monate)
 Go-Tsuchimikado (103.): 13.211 Tage (36 Jahre und 2 Monate)
 Go-Hanazono (102.): 13.133 Tage (35 Jahre und 11 Monate)

Kürzeste Regierungszeiten 
 Chūkyō (85.): 78 Tage (2 Monate)
 Kōbun (39.): 226 Tage (7 Monate)
 Yōmei (31.): 596 Tage (1 Jahr und 7 Monate)
 Kōgon (Nordhof, 1.): 625 Tage (1 Jahr und 8 Monate)
 Kazan (65.): 677 Tage (1 Jahr und 10 Monate)

Höchstes Alter bei Thronbesteigung 
Beginnend ab dem 26. Kaiser Keitai.
 Kōnin (49.): 62 Jahre
 Naruhito (126.): 59 Jahre
 Akihito (125.): 55 Jahre
 Kōkō (58.): 55 Jahre

Niedrigstes Alter bei Thronbesteigung 
Traditionelle Zählweise des Alters (kazoedoshi) in Klammern.
 Rokujō (79.): 7 Monate (2 Jahre)
 Antoku (81.): 1 Jahr und 4 Monate (3 Jahre)
 Shijō (87.): 1 Jahr und 7 Monate (2 Jahre)
 Tsuchimikado (83.): 2 Jahre und 1 Monat (4 Jahre)
 Chūkyō (85.): 2 Jahre und 6 Monate (4 Jahre)

Langlebigste 
traditionelle Zählweise des Alters (kazoedoshi) in Klammern. Beginnend ab der 33. Kaiserin Suiko.
 Shōwa (124.): 87 Jahre und 8 Monate (89 Jahre)
 Akihito (125.): aktuell  Jahre ( Jahre)
 Go-Mizunoo (108.): 84 Jahre und 2 Monate (85 Jahre)
 Yōzei (57.): 80 Jahre und 9 Monate (82 Jahre)
 Reigen (112.): 78 Jahre und 2 Monate (79 Jahre)

Kurzlebigste 
traditionelle Zählweise des Alters (kazoedoshi) in Klammern.
 Antoku (81.): 6 Jahre und 4 Monate (8 Jahre)
 Shijō (87.): 10 Jahre und 10 Monate (12 Jahre)
 Rokujō (79.): 11 Jahre und 7 Monate (13 Jahre)
 Chūkyō (85.): 15 Jahre und 7 Monate (17 Jahre)
 Konoe (76.): 16 Jahre und 2 Monate (17 Jahre)

Bildergalerie

Siehe auch 
 Japanisches Kaiserhaus
 Japanische Geschichte

 Liste japanischer Regenten

 Liste der Shōgune

 Shintō

Literatur 
 Brown, Delmer M. und Ichirō Ishida, eds. (1979). [ Jien, c. 1220], Gukanshō (The Future and the Past, a translation and study of the Gukanshō, an interpretative history of Japan written in 1219). Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-03460-0
  (überholt; engl.)
 Kodansha Encyclopedia of Japan (engl.)

Weblinks 
 Sizes.com – Liste japanischer Kaiser
 Stammtafel japanischer Kaiser (The Imperial Household Agency - Kaiserlichen Hofamtes) (engl.)

Einzelnachweise 

Tenno
Tenno
!